Anna av Storbritannien () kan syfta på:

Personer 
 Anna av Storbritannien (1665−1714), drottning av England; Skottland och Irland
 Anna av Storbritannien (1709–1759), furstinna av Oranien och regent över Förenade Nederländerna

Se även 
 Prinsessan Anne, Princess Royal